Stieler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Stieler (1775–1836), tysk kartograf
 Joseph Karl Stieler (1781–1858), tysk målare
 Karl Stieler (1842–1885), tysk skriftställare
 Carl August Stieler (1780–1822), tysk-svensk sångpedagog och tonsättare

Se även  
 Stiehler

Tyska efternamn